Blaž Emeršič, slovenski hokejist, * 10. oktober 1980, Ljubljana.

Emeršič je svojo profesionalno kariero začel v sezoni 1997/98 v klubu Olimpija Hertz, med sezonama 1999/00 in 2004/05 je igral v severnoameriških nižjih ligah CHL, ECHL in AHL za večje število klubov, sredi sezone 2004/05 se je vrnil k Olimpiji in zaigral tudi za HK Slavija v slovenski ligi. V sezonah 1997/98, 1998/99 in 2000/01 je z Olimpijo osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Od sezone 2005/06 igra v britanski ligi za klube Nottingham Panthers, Slough Jets in Milton Keynes Lightning. S Slough Jetsi je v sezoni 2009/10 osvojil naslov britanskega državnega prvaka.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih divizije D1, na katerih je odigral deset tekem, dosegel pa po en gol in podajo.

Tudi njegov brat Anže je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 5
| 5
| 10
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| CHL
| 99/00
|
| 38
| 20
| 18
| 38
|
| 36
|
| 12
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Arkansas RiverBlades
| ECHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 99/00
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Border City Bandits
| CHL
| 00/01
|
| 28
| 6
| 8
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Greenville Grrrowl
| ECHL
| 00/01
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 00/01
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| AHL
| 01/02
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wichita Thunder
| CHL
| 01/02
|
| 46
| 20
| 20
| 40
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lubbock Cotton Kings
| CHL
| 01/02
|
| 19
| 9
| 14
| 23
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lubbock Cotton Kings
| CHL
| 02/03
|
| 63
| 33
| 40
| 73
| +10
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Charlotte Checkers
| ECHL
| 03/04
|
| 70
| 16
| 11
| 27
| -18
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rio Grande V. K. Bees
| CHL
| 04/05
|
| 60
| 10
| 15
| 25
| -27
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nottingham Panthers
| Britanska liga
| 05/06
|
| 44
| 7
| 22
| 29
|
| 14
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Nottingham Panthers
| Britanska liga
| 06/07
|
| 19
| 1
| 1
| 2
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slough Jets
| Britanska liga
| 06/07
|
| 24
| 20
| 20
| 40
|
| 20
|
| 6
| 0
| 8
| 8
|
| 4
|-
| Slough Jets
| Britanska liga
| 07/08
|
| 36
| 18
| 31
| 49
|
| 16
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|-
| Slough Jets
| Britanska liga
| 08/09
|
| 54
| 18
| 36
| 54
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slough Jets
| Britanska liga
| 09/10
|
| 54
| 53
| 52
| 105
|
| 4
|
| 4
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|-
| Slough Jets
| rowspan=2|Britanska liga
| rowspan=2|10/11
|
| 27
| 10
| 15
| 25
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Milton Keynes Lightning
| 
| 28
| 14
| 25
| 39
|
| 4
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Milton Keynes Lightning
| Britanska liga
| 11/12
|
| 54
| 34
| 38
| 72
|
| 29
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 735
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" | 567
| bgcolor="#7FFF00" | 678
| bgcolor="#7FFF00" | -34
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Arkansas RiverBlades
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Border City Bandits
Hokejisti Greenville Grrrowl
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Wichita Thunder
Hokejisti Lubbock Cotton Kings
Hokejisti Charlotte Checkers
Hokejisti Rio Grande Valley Killer Bees
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti Nottingham Panthers
Hokejisti Slough Jets
Hokejisti Milton Keynes Lightning
Ljubljanski športniki